

Іст-Гановер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Іст-Гановер Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсільванія
 Іст-Гановер Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія